Darkbloom — мини-сплит канадских музыкантов Граймс и d’Eon. Был выпущен 18 апреля 2011 года совместно с Arbutus Records и Hippos in Tanks.

Список композиции 
Треки 1-5 исполнены, написаны и выпущены Граймс. Треки 6-9 исполнены, написаны и выпущены d’Eon.

История выпуска

Примечания 

Альбомы Граймс